«Храбрый портняжка» — советский рисованный мультфильм 1964 года, снятый режиссёрами Валентины и Зинаиды Брумберг по одноимённой сказке (1812) братьев Гримм.

Сюжет 
Жил-был 20-летний портной, шутник и весельчак. С утра до ночи он кроил и шил одежду. Но как ни весел был портняжка во время работы, она опостылела ему. Однажды он отвлёкся во время глажки заказа, чтобы отогнать мух со своей еды — убил их семерых одним ударом, но прожёг утюгом шёлковый камзол барона фон Купферштока. Испугавшись, что последний в наказание может лишить его головы, портной решил отправиться куда глаза глядят. Сначала он сшил себе пояс и вышил на нём: «Силачом слыву недаром — семерых одним ударом», не смущаясь, что он всего лишь «победитель мух», а потом взял с собой творожный сыр и щегла, который сидел в его клетке.

В тот же день один великан спустился с гор и стал безобразничать в окрестностях и в городке, распугав всех жителей. Смекалистый портной, не испугавшись своего соперника, вызвал его на соревнования, но великан отнёсся к нему с пренебрежением. Тогда портняжка показал ему надпись о семерых убитых на своём поясе. После этого они стали меряться силой. Сначала великан сжал в руках камень и выжал из него воду. В ответ портняжка сжал в руке сыр, из которого потёк сок.

Потом великан подбросил высоко огромный камень. Главный герой достал из кармана щегла и подбросил его вверх. Птица улетела и не вернулась. Опозоренный великан пригласил храбреца к себе в пещеру, где он жил со своим двоюродным братом, задумав погубить портного. После ужина, улёгшись спать, портняжка услышал смертельный заговор напуганных великанов и положил вместо себя под одеяло ложку. Решив, что главный герой уснул, великаны стряхнули кровать с ложкой в пропасть. Увидев, что перехитривший их портной остался жив, они отправились обратно в пещеру.

Один мнительный и трусливый король, узнав, что в его королевстве объявился храбрый и непобедимый силач, решил, что это может угрожать его спокойствию и власти. С помощью коварного министра он задумал устранить молодца, а для этого попросил портного поймать в лесной чаще двух неуловимых злых разбойников и укротить могучего единорога.

Выполнив все поручения, целый и невредимый портняжка вернулся во дворец верхом на укрощённом единороге, чем устроил большую панику и переполох среди подлого короля, его знати и слуг. В конце мультфильма главный герой едет на единороге дальше помогать попавшим в беду и навстречу своим новым приключениям.

Отличия от оригинала 
Мультфильм является экранизацией не конкретно оригинальной сказки братьев Гримм, а её пересказа, выполненного Александром Введенским и отредактированного Самуилом Маршаком.

 В мультфильме повествование и реплики персонажей выполнены в стихотворно-песенной форме (в данном случае это мюзикл), тогда как в оригинале всё было в прозе.
 В пересказе сказки портного звали Ганс, но его возраст не указывается. В мультфильме он не называется по имени (как и в оригинальном тексте первоисточника), и ему 20 лет.
 В оригинале портной покупает варенье, а в фильме этого нет.
 В мультфильме надпись на поясе гласит: «Силачом слыву недаром — семерых одним ударом», тогда как в пересказе сказки было написано: «Когда злой бываю, семерых убиваю».
 Пропущен эпизод с переносом дерева.
 В оригинале великанов шестеро, а в фильме их число уменьшено до двух.
 В мультфильме великаны пытаются погубить портного, выбросив в пропасть, а в оригинале — ударом железного лома. Там же они, увидев уцелевшего портного, разбегаются, в то время как в мультфильме они в недоумении возвращаются в пещеру.
 В оригинале разбойники убили друг друга, а в фильме были пойманы портным и привязаны к дереву.
 В пересказе сказки король спасается бегством, а в мультфильме он отсиживается в сундуке до тех пор, пока портной не уйдёт из дворца.
 В мультфильме портной уезжает на единороге помогать людям, а в пересказе сказки возвращается к своему обычному занятию.

Интересные факты 
 Песня «Я палач под маской красной» — явная отсылка к музыкальному фильму Юлия Хмельницкого «Мистер Икс» (1958).

Съёмочная группа

См. также 
«Храбрый портняжка», сказка.

Издания на DVD  
«Чудо-мельница», часть 2, «Союзмультфильм», дистрибьютор — «Союз».

Литература 
«Храбрый портняжка» автор Виктор Нечитайло, Изд-во «ПРОФ-ПРЕСС», 2000 год.
 — М. Вольпин «Храбрый портняжка» — стр. 175.

Примечания

Ссылки 

«Храбрый портняжка» на YouTube

Рисованные мультфильмы СССР 1964 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы В. и З. Брумберг
Мультфильмы по сценариям Михаила Вольпина
Мультфильмы по сказкам братьев Гримм